Sterbehelfer bezeichnet
 eine Person, die Sterbehilfe anbietet
 einen Roman von Barbara Büchner (1990, Die Sterbehelfer)
 eine Dokumentation der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospiz Stiftung (2000, Sterbehelfer in Deutschland)